NGC 6137, auch NGC 6137A genannt, ist eine 13,1 mag helle Elliptische Galaxie vom Hubble-Typ E4 im Sternbild Nördliche Krone und etwa 422 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Sie bildet zusammen mit dem Nicht-NGC-Objekt PGC 57964 (auch NGC 6137B) eine optische Doppelgalaxie.

Das Objekt wurde am 17. März 1787 von Wilhelm Herschel mit einem 18,7-Zoll-Spiegelteleskop entdeckt, der sie dabei mit „vF, S, bM, discovered with 300 power“ beschrieb.

Weblinks

Einzelnachweise